Каганский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Каганский, Владимир Леопольдович (род. 1954) — российский учёный в области географии и теории классификации (классиологии), публицист.
 Каганский, Захарий Леонтьевич (1884 — после 1957) — издатель журнала «Россия».

См. также 
 Каганский район